Рудак — селище в Україні, Середино-Будському районі Сумської області.

 Рудак Данило Дмитрович — командир куреня «Смертоносці» ТВ 22 «Чорний Ліс», лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 2 класу і Бронзового хреста бойової заслуги.
 Рудак Дмитро Єфимович (нар 1978) — білоруський хокеїст, нападник.